Anséric von Montréal ist der Name folgender Personen:
* Anséric I. von Montréal († wohl 1170), Burgherr von Montréal
 Anséric II. von Montréal († 1191), Burgherr von Montréal